Ferrari 150° Italia (изначально Ferrari F150, позже Ferrari F150th Italia, заводской код 662) — гоночный автомобиль с открытыми колёсами разработанный конструкторами команды Scuderia Ferrari во главе с техническим директором Альдо Костой для участия в Чемпионате мира сезона  года.

Презентация 
Презентация болида состоялась 28 января 2011 года в Маранелло, а также в интернете на специально созданном  сайте, посвящённом этому событию.

История названия 

Индекс шасси был выбран в честь 150-летия объединения Италии.

10 февраля 2011 года компания Ford объявила, что подаст на Ferrari в суд за незаконное использование торговой марки F-150, под которой Ford выпускает пикапы, после чего Ferrari переименовала болид в Ferrari F150th Italia

3 марта Ferrari объявила об урегулировании конфликта с компанией Ford по поводу названия машины. Модель получила новое название Ferrari 150° Italia.

Тесты 

Первая обкатка болида прошла 28 и 29 января на трассе Фьорано в рамках съемки рекламного ролика. Первые полноценные тесты машины команда провела с 1 по 3 февраля 2011 года в Валенсии.

История выступлений

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 Ferrari F150: техническое описание
 Альдо Коста о работе над новой F150
 Лука Марморини о двигателе и KERS Ferrari F150
 Презентация Ferrar F150
 Визуальное сравнение Ferrari F10 с Ferrari F150

150° Italia